Condado de Franklin puede referirse a 24 condados de los Estados Unidos, todos ellos excepto el de Idaho llamados así en honor de Benjamin Franklin:
Condado de Franklin (Alabama)
Condado de Franklin (Arkansas)
Condado de Franklin (Carolina del Norte)
Condado de Franklin (Florida)
Condado de Franklin (Georgia)
Condado de Franklin (Idaho)
Condado de Franklin (Illinois)
Condado de Franklin (Indiana)
Condado de Franklin (Iowa)
Condado de Franklin (Kansas)
Condado de Franklin (Kentucky)
Condado de Franklin (Maine)
Condado de Franklin (Massachusetts)
Condado de Franklin (Misisipi)
Condado de Franklin (Misuri)
Condado de Franklin (Nebraska)
Condado de Franklin (Nueva York)
Condado de Franklin (Ohio)
Condado de Franklin (Pensilvania)
Condado de Franklin (Tennessee)
Condado de Franklin (Texas)
Condado de Franklin (Vermont)
Condado de Franklin (Virginia)
Condado de Franklin (Washington)